est la formule brute de plusieurs isomères.

 Dithiolane 
 1,2-dithiolane, numéro CAS 
 1,3-dithiolane, numéro CAS 
 propènedithiol, numéro CAS , mélange des diastéréoisomères Z/E
 acide 1-propène-1-sulfénothioïque, numéro CAS , mélange des diastéréoisomères Z/E
 acide (Z)-1-propène-1-sulfénothioïque, numéro CAS 
 acide (E)-1-propène-1-sulfénothioïque, numéro CAS 
 acide 2-propène-1-sulfénothioïque, numéro CAS 
 3-thiétanethiol, numéro CAS 
 [méthylènebis(thio)]bis-méthyl, numéro CAS